

Codici 
 LWT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lewiston Municipal, Lewistwon (Montana), Stati Uniti

Aziende 
 London Weekend Television – società di produzione britannica

Software
 Learning With Texts – software di memorizzazione basato sulla ripetizione spaziata